

Persone 
 Bartolommei – famiglia fiorentina
 Anton Maria Bartolommei – marchese
 Mattia Maria Bartolommei – accademico della crusca
 Girolamo Bartolommei – politico
 Ferdinando Bartolommei – politico italiano

Pagine correlate
 Bartolomei
 Palazzo Bartolommei